Résultats détaillés du tournoi de tennis de Serbie qui se déroule du 25 avril au  mai 2011.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2011 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Serbie

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 

Belgrade
ATP 2011
Sport en Serbie en 2011
Tennis en avril 2011